Spanje:
 Torrejón de Ardoz, een gemeente in de provincie Madrid
 Aeropuerto Madrid-Torrejón, een luchthaven in deze gemeente
 Torrejón de Velasco, een gemeente in de provincie Madrid
 Torrejón de la Calzada, een gemeente in de provincie Madrid
 Torrejón del Rey, een gemeente in de provincie Guadalajara
 Torrejón el Rubio, een gemeente in de provincie Cáceres

Personen:
 Marta Torrejón, een Spaans voetbalster 
 Francisco Fernández Torrejón, een Chileens voetballer
 Marc Torrejón, een Spaans voetballer 
 Martín Rodríguez Torrejón,  een Chileens voetballer
 Martín Rodríguez Torrejón, een Chileens voetballer 
 Tomas de Torrejon, een Spaans componist